Ivan Dodig e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Pablo Carreño Busta e Alex De Minaur.

Pablo Carreño Busta e Alex De Minaur hanno sconfitto in finale Jamie Murray e Neal Skupski con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinali)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (primo turno)

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (quarti di finale)

Alternate 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

  Nikola Ćaćić /  Dušan Lajović (secondo turno)

Wildcard 

  Steve Johnson /  Austin Krajicek (semifinali)
  Sebastian Korda /  Brandon Nakashima (primo turno)

  Tommy Paul /  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2020